Gabriella Szabó (tafeltennisspeelster) (1959), Hongaars tafeltennisspeelster
 Gabriella Szabó (kanovaarster) (1986), Hongaars kanovaarster